kras (beschadiging), een lijnvormige beschadiging
 krasmeester, kortweg kras, een overzichts- of toezichtsberoep
 crasseur of krasseur, beroepsduiding voor iemand die aftekeningen maakt
 Kras (reisorganisatie), een Nederlandse reisorganisatie
 Kras (theater), een toneelstuk
 Lijst Kras, Nederlandse lokale politieke partij in de gemeente Edam-Volendam
Geografie
 Kras (Buzet), een plaats in de gemeente Buzet in de Kroatische provincie Istrië
 Karst (regio), Sloveens: Kras, een plateau in zuidwesten van Slovenië en noordoosten van Italië
 Kras (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de Indonesische provincie Oost-Java
 Kras (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de Indonesische provincie Oost-Java
 Station Kras, een spoorwegstation in de Indonesische provincie Oost-Java
Personen
 Johan Kras (1877-1970), Nederlands ondernemer
 Ruud Kras (1982), Nederlands voetballer
 Wim Kras (1944), Nederlands voetballer